Ämbete kan syfta på:
Kyrkligt ämbete – särskilda tjänster i kristna samfund till vilken personen vigs eller avskiljs med bön och handpåläggning
Offentligt ämbete – en befattning i staten, eller i en kommun eller annan administrativ enhet under staten
 Ämbetsman – en högre tjänsteman inom statlig verksamhet
Ämbetsdräkt – en dräkt som bärs av vissa civila och kyrkliga ämbetsmän
Skråämbetet –en hantverkssammanslutning, se skråväsen
Riksantikvarieämbetet – en centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv
Överståthållarämbetet – en tidigare förvaltningsmyndighet under Kungl. Maj:t för Stockholms stad 1634–1967

Se även 
 Befattning